Collage steht für:

 Collage, Kunstform
 Collage (US-amerikanische Band), amerikanische R&B- und Discoband der 1980er Jahre
 Collage (italienische Band), italienische Band
 Collage (polnische Band), polnische Progressive-Rock-Band

Siehe auch:

 Collagen